Naan ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Naan (1919–1994), estnischer Physiker und Philosoph

Naan steht für:
 Naan (Lebensmittel), Brotsorte

Siehe auch:
 Naʿan (Kibbutz)
 Nan (Begriffsklärung)